Zappler bezeichnet

 Zappler (Uhr), kleine Standuhr mit einem Pendel vor dem Ziffernblatt

Zappler ist der Name von 
 Augustin Zappler, Komponist um 1550 
 Marcell Zappler (1885–1965), Journalist in Wien